Змагання з фехтування на рапірах в індивідуальній першості серед жінок на чемпіонаті світу з фехтування пройшли 16 липня 2015 року. Кваліфікація відбулась 15 липня 2015 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Аріанна Ерріго
| RD1-score01 = 15| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Лю Юнши
| RD1-score02 = 4

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Анісса Хелфауі
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Паулін Раенв'єр
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Каролін Голубіцкі
| RD1-score05 = 15| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Леоні Еберт
| RD1-score06 = 6

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Сабріна Массіалас
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Ніколь Росс
| RD1-score08 = 7

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Лариса Коробейникова
| RD1-score09 = 15| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  По Хень Лін
| RD1-score10 = 8

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  = 
| RD1-score11 = 10
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Мартина Синорадзька
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Аїда Мохамед
| RD1-score13 = 10
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Габріелла Варґа
| RD1-score14 = 15| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Харука Янаока
| RD1-score15 = 5
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Мартіна Батіні
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Аріанна Ерріго
| RD2-score01 = 15| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Паулін Раенв'єр
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Каролін Голубіцкі
| RD2-score03 = 9
| RD2-seed04  = 49
| RD2-team04  =  Сабріна Массіалас
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  = 
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Аїда Шанаєва
| RD1-score05 = 
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Сандра Бінгенїеймер
| RD1-score06 = 

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Паула Сілва
| RD1-score07 = 9
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Кім Мі На
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Астрід Гюяр
| RD1-score09 = 15| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Келлейт Раян
| RD1-score10 = 4

| RD1-seed11  = 42
| RD1-team11  =  Мелісса Реболледо
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Едіна Кнапек
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Нам Хьон Хий
| RD1-score13 = 15| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Катерина Ченцова
| RD1-score14 = 6

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Марія Маріно
| RD1-score15 = 4
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Валентина Веццалі
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Інес Бубакрі
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 30
| RD2-team02  = 
| RD2-score02 = 9

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Аїда Шанаєва
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Кім Мі На
| RD2-score04 = 9

| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Астрід Гюяр
| RD2-score05 = 9
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  Едіна Кнапек
| RD2-score06 = 10| RD2-seed07  = 27
| RD2-team07  =  Нам Хьон Хий
| RD2-score07 = 1
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Валентина Веццалі
| RD2-score08 = 2

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  =  Інес Бубакрі
| RD3-score01 = 13
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  = 
| RD3-score03 = '''15
| RD3-seed04  = 2
| RD3-team04  =  Еліза ді Франциска
| RD3-score04 = 14

| RD4-seed01  = 10
| RD4-team01  =  Ізаора Тібус
| RD4-score01 = 14
| RD4-seed02  = 15
| RD4-team02  =

Посилання 

 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2015